Kieszeń żagla - rodzaj wzmocnienia żagla (banty) przeznaczony do mocowania listew wzmacniających lik wolny żagla.

Ożaglowanie